Турнир «Skate Canada International 2008» года — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2008-2009. Прошёл в пригороде Оттавы — Канате (Канада) с 31 октября по 2 ноября 2008 года на арене «Scotiabank Place». 

Соревнования проводились в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — пасодобль.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
 31 октября, Пятница

12:05 — Пары (Короткая программа);

14:05 — Женщины (Короткая программа);

18:25 — Танцы на льду (Обязательный танец);

20:15 — Мужчины (Короткая программа).

 1 ноября, Суббота

10:35 — Танцы на льду (Оригинальный танец);

13:05 — Пары (Произвольная программа);

16:05 — Мужчины (Произвольная программа);

17:45 — Церемония награждения (мужчины и пары);

19:05 — Женщины (Произвольная программа);

20:45 — Церемония награждения (женщины).

 2 ноября, Воскресенье

12:15 — Танцы на льду (Произвольный танец);

14:00 — Церемония награждения (Танцы);

15:05 — Показательные выступления.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Результаты на сайте ИСУ 

2008 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Оттаве
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Октябрь 2008 года
Ноябрь 2008 года